Классекампен ( «классовая борьба») — ежедневная общенациональная норвежская газета. Считается газетой, отражающей социалистические взгляды. Совладельцами газеты являются левая партия Rødt («Красные»), крупные отраслевые профсоюзы, ассоциация Klassekampens venner («Друзья Klassekampen») и 35 % мелких частных инвесторов.

Тираж газеты 27 855 (2019). В последние годы популярность газеты растёт — с 2000 года Klassekampen более чем утроила свой тираж, хотя в тот же период большинство норвежских газет испытывало сокращение читательской аудитории.

История и профиль 
Классекампен основана в 1969 году на марксистско-ленинско-маоистской платформе, но превратилась леворадикальную газету со следующей миссией:

Газета Klassekampen должна заниматься серьёзной критической журналистикой с разносторонним политическим и экономическим раскрытием информации об эксплуатации, подавлении людей и о нанесении ущерба окружающей среде, а также вдохновлять и вносить вклад в идеологическую критику, организацию и политическую борьбу против таких условий на основе революционных социалистических взглядов.

Редакция газеты находится в Осло.

Мари Скурдал возглавляет Klassekampen с 2018 года, сменив на посту главного редактора Бьоргулва Браанена и Йона Мишле.

По субботам выходит литературный журнал при газете. В литературном приложении газеты публикуются не только местные авторы, но и произведения иностранных писателей (в частности, вышел в свет рассказ Елизаветы Александровой-Зориной). Редакторами этого раздела были Бендик Вольд (2006—2008) и Карин Хауген (с 2008 по настоящее время).

Классекампен не поддержал членство Норвегии в ЕС.

Главные редакторы 

 Anders M. Andersen 1969
 Anders M. Andersen and Finn Aasheim 1969
 Finn Aasheim 1969
 Sigurd Allern and Finn Aasheim 1969—1970
 Sigurd Allern 1970—1972
 Finn Sjue 1973—1977
 Egil Fossum 1977—1978
 Egil Fossum and Sigurd Allern 1978—1979
 Sigurd Allern 1979—1995
 Пауль Бьерке (Paul Bjerke) 1995—1997
 Йон Мишле (Jon Michelet) 1997—2002
 Bjørgulv Braanen 2002—2018
 Мари Скурдал (Mari Skurdal) с 2018 по настоящее время.

Тираж 

 1980: 7219
 1981: 7633
 1982: 7920
 1983: 7920
 1984: 8008
 1985: 7780
 1986: 8020
 1987: 8110
 1988: 8185
 1989: 8449
 1990: 8206
 1991: 9232
 1992: 10042
 1993: 9692
 1994: 9822
 1995: 9103
 1996: 7796
 1997: 8087
 1998: 6506
 1999: 6477
 2000: 6557
 2001: 6648
 2002: 6929
 2003: 7178
 2004: 7512
 2005: 8759
 2006: 10109
 2007: 11386
 2008: 12109
 2009: 13265
 2010: 14390
 2011: 15390
 2012: 16353
 2013: 17648
 2014: 19253
 2015: 21648

Ссылки 
 Материалы газеты «Классекампен» на ИноСМИ

Примечания 

Газеты на норвежском языке
Печатные издания, возникшие в 1969 году
Социалистическая пресса